El título Cita con la muerte puede referirse a:
 Cita con la muerte, novela de la escritora británica Agatha Christie;
 Cita con la muerte, obra teatral de la escritora británica Agatha Christie, basada en su novela homónima;
 Cita con la muerte, título con el que es conocida en Argentina la serie televisiva británica Danger Man.